Kansas, un nume de origine nativă americană se referă mai ales la:

Statul american și etimologie 
 Kansas, unul din cele 50 de state ale Statelor Unite ale Americii, sau la 
 Kansas (teritoriu SUA), conform originalului Territory of Kansas, unul din teritoriile organizate ale Statelor Unite, care a existat între 30 mai 1854 și 29 ianuarie 1861, dată la care Kansas a devenit cel de-al 34-lea stat al Uniunii. 
 Kansas, sau Kansaw, Kansa ori doar Kaw, desemnînd oamenii care sunt membri unui trib nord american, originar de pe teritoriul de azi al statului omonim.

Alte utilizări 

Kansas se mai poate referi și la:

Localități 
 Kansas, statul , oraș,
 Kansas, statul , sat și
 Kansas, statul , localitate neîncorporată.

Diverse utilizări 
 University of Kansas, universitate localizată în Lawrence, Kansas.
 Kansas (formație americană), formație muzicală de rock prograsiv din anii 1970 sau
 Kansas (album), albumul omonim de debut din 1974.
 Kansas, editură specializată în publicarea de software, care a publicat pentru firmele Acorn Electron și BBC Micro.
 USS Kansas, numele mai multor nave militare a U.S. Navy.
 Kansas, film din 1988, cu actorii Matt Dillon și Andrew McCarthy.
 Kansas, numele personajului principal, interpretat de Dennis Hopper în filmul din 1971 The Last Movie.
 Kansas Speedway, pistă de viteză din Kansas City, Kansas.

Nume de locuri ce conțin cuvîntul Kansas 
 Kansas City, statul 
 Kansas City, statul  și 
 Districtul Kansas, Illinois|, statul . 

Nume proprii
+